Parafia św. Bogumiła w Gnieźnie
 Parafia św. Bogumiła w Kole

Bogumił